A Supercopa Europeia de 1991 foi disputada entre Manchester United e Red Star Belgrade. O resultado da partida foi de 1-0.

Detalhes

1991
Partidas do Manchester United F.C.